Himmelsschlüssel steht für:

 ein Attribut des Heiligen Petrus
 einen Alternativnamen für „Primel“
 Himmelsschlüssel (Werkzeug)
 Himmelsschlüssel (1991), Film von Gero Erhardt